Orioli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Francesco Orioli O.F.M.Conv. (1778–1852), Kardinal
 Edi Orioli (* 1962), italienischer Motorradrennfahrer
 Francesco Orioli (1783–1856), italienischer Physiker, Archäologe, Politiker
 Pietro di Francesco Orioli (1458–1496), italienischer Maler